Хоккайдский марафон — ежегодный марафон проходящий в Саппоро, Япония.

Победители 

Марафоны Японии
Международные спортивные соревнования в Саппоро